Пилава-Гурна (, )  —  город  в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство,  Дзержонювский повят.  Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 20,31 км². Население 6811 человек (на 2004 год).

История

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Нижнесилезского воеводства